Seydiler (district), een Turks district in de provincie Kastamonu
 Seydiler (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Seydiler